Il doppio femminile  del Prague Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Ruxandra Dragomir e Karina Habšudová erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Dragomir con Åsa Svensson e la Habšudová con Silvia Farina.

La Carlsson e la Dragomir hanno perso nel 1º turno contro Cătălina Cristea e Eva Melicharová.

La Farina e la Habšudová hanno battuto in finale 2–6, 6–1, 6–2 Květa Hrdličková e Michaela Paštiková.

Teste di serie
 Cătălina Cristea /  Eva Melicharová (quarti di finale)
 Silvia Farina /  Karina Habšudová (campionesse)
 Olga Lugina /  Helena Vildová (primo turno)
 Janette Husárová /  Virginia Ruano Pascual (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Prague Open 1998